Les Volets clos (Persiane chiuse) est un film italien réalisé de Luigi Comencini sorti en 1951 en Italie et en 1952 en France.
 Les Volets clos est un film français réalisé par Jean-Claude Brialy en 1973.

Homonymie de titre